Кубок Казахстану з футболу 2014 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вшосте став Кайрат.

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 квітня 2014

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 травня 2014

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 червня 2014

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 серпня/24 вересня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Офіційний сайт 

2014
Казахстан
2014 у Казахстані